Kalama (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
Kalama (genus), een geslacht van wantsen uit de familie netwantsen (Tingidae)
Alara Kalama, een Indiase yogi
Kalama Hakaleleponi Kapakuhaili, een Hawaïaanse koningin